

Новиковська сільська рада — сільське поселення, Бійський район, Алтайський край
 Новиковська сільська рада — сільське поселення, Староюр'євський район, Тамбовська область